Superkombinacja mężczyzn na 44. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim odbyła się 13 lutego 2017 roku. Wygrał reprezentant gospodarzy - Luca Aerni, wyprzedzając Austriaka Marcela Hirschera o 0,01 sekundy. Na trzecim miejscu stanął Mauro Cavieziel, tracąc do zwycięzcy 0,06 sekundy. Po zjeździe prowadził Romed Baumann, drugi był Adrien Théaux, a trzeci - ex aequo Martin Čater i Thomas Dreßen. W slalomie najszybszy okazał się Luca Aerni, przed Marcelem Hirscherem i Mauro Caviezelem.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2017